Bossa nova
 José Silvestre Ferreira Bossa - governador da Índia Portuguesa e Ministro das Colónias de um dos governos do Estado Novo
 Bossa (álbum)
 Bossa (arma)

Veja também 
 Boça

Desambiguação